Виља Сека има више значења:

 Виља Сека (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Виља Сека, Ла Провиденсија Виља Сека (Озолотепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Виља Сека (Др. Аројо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Виља Сека (Пинос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику